

Вавжишув — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вавжишув — село в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства